Бабин торжок или Бабий торжок — площадь в древнем Киеве, являвшаяся центральной площадью в Городе Владимира (детинце) и находившаяся непосредственной близости от Десятинной церкви и княжеских палат. Её название происходит предположительно от медных статуй (баб), привезённых князем Владимиром из Херсонеса и установленных перед Десятинной церковью. 

Бабин торжок простирался вдоль современной Владимирской улицы в сторону Большой Житомирской. Он являлся центром торговли на Горе и вторым местом торговли в Киеве после летописного «Торговища» на Подоле. Также он имел парадные функции и являлся местом собрания вече. От Бабина торжка вели три разнонаправленные дороги. На северо-запад дорога через Киевские ворота спускалась на Подол. Другая, почти дублирующаяся современную Владимирскую улицу, вела на юго-запад к Софийским воротам и городу Ярослава. Третья улица вела на юго-восток к Михайловским воротам и городу Изяслава-Святополка.

В 1147 году после убийства горожанами князя Игоря Ольговича летописец упоминает о надругательстве над его телом и волочении через Бабин торжок.

Литература 
 Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева. Издательство «Будiвельник». Киев, 1982
 Килиевич C. Р. На горе Старокиевской / С. Р. Килиевич. - Киев : Наук. думка, 1982.

История Киева
Шевченковский район (Киев)
Площади Киева